Cillien ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Cillien (1893–1960), deutscher Theologe und Politiker
 Jos Cillien (1911–1984), luxemburgischer Kunstturner